Сокхоф

 Сокхоф, он же Суккот (ивр. «сукот» — סכת или סוכות, мн. ч. — «шалаши») в европейских языках из-за неправильной транслитерации отдельных названий в Библии, — синоним евр. праздника Суккот.
 Сокхоф (, , ивр. «сукот» (סכת) — букв. «шалаши») — город, упомянутый в Библии в истории о Исходе (, ), второй по порядку на стоянках Исхода. Располагался в округе (егип. «номе») Гесем, на восточной границе Египта и дельты Нила. Археологи считают этим городом руины Tjeku в Телль-эль-Маскхуте.
 Сокхоф — другой город с таким же названием, упомянутый в Библии, располагающийся к востоку от реки Иордан. Его отождествляют с Deir Alla, расположенным в нескольких километрах к северу от реки Яббок (). Туда пришёл Иаков после встречи с Исавом, и сделал здесь себе дом и овчинный дом (суккот, сокхоф) для скота (, и в рус.переводе нет , ). В книге  старейшины Сокхофа отказались помочь Гедеону и его людям, когда они преследовали беглецов-мадианитян после победы на Гильбоа. Вернувшись после разгрома этой группы, Гедеон сурово наказал правителей города: «И взял старейшин города и терновник пустынный и зубчатые молотильные доски и наказал ими жителей Сокхофа; и башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города» (). Упоминается в битвах Саула и Давида (). На этом месте были возведены литейные для литья металла, работы в храме ().

Литература 
 Why an Exodus from Succoth in the Eastern Delta of Egypt to the Southern Sinai ?

География Древнего Египта
Библейские места